Volador G es el primer álbum de la banda argentina de rock Volador G, publicado en 2004.

Lista de temas 

 Negro mar
 Alguna vez
 Todo
 Sin contactos
 Esta noche
 Todo lo que no se ve
 Ultramar
 Nunca creas nada
 Tu merced
 Blanca y rígida
 Un plan simple
 Tomo lo que encuentro
 ¿No te animás a despegar?

Álbumes de 2004
Álbumes de Volador G
Álbumes de rock en español
Álbumes de rock de Argentina